Beerbohm ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Wilhelm Beerbohm (1786–1865), deutscher Volkskundler und Bürgermeister von Memel (Ostpreußen)
 Herbert Beerbohm Tree (1853–1917), britischer Theaterleiter und Schauspieler
 Max Beerbohm (1872–1956), britischer Parodist und Karikaturist
 Rudolf Beerbohm (1941–2018), deutscher Vielseitigkeitsreiter

und der Name von:
 Beerbohm (Kater), der ehemalige Hauskater des Gielgud Theatre

Siehe auch:
 Beerbom
 Behrbohm
 Beerbaum